Rergis ist der Familienname folgender Personen: